Der Certified Management Accountant (CMA) ist eine weltweit anerkannte, US-geprägte Zertifizierung im Controlling. Zielgruppe der Zertifizierung sind Mitarbeiter und Führungspersonen, welche in Controlling- bzw. Finanzabteilungen von Unternehmen arbeiten. Die Zertifizierung ist vergleichbar zum Certified Public Accountant (CPA) oder Chartered Financial Analyst (CFA). Der CMA wird vom Institute of Certified Management Accountants verliehen, welches zum Institute of Management Accountants (IMA) gehört. Voraussetzungen sind ein Bachelorabschluss, zwei Jahre Berufserfahrungen im Controlling, eine Mitgliedschaft im IMA und das Bestehen der zwei CMA-Prüfungen.

Entwicklung 
Die Zertifizierung wird seit 1972 in den USA vergeben und seit den 1990er Jahren vermehrt auch in Europa. Mitte 2019 gab es rund 1.400 aktive CMA in Europa. Insgesamt sind mehr als 80.000 Personen zertifiziert.

Examen 
Die zwei Examen können in Prometric-Testcentern abgelegt werden. Im Gegensatz zum vergleichbaren CFA werden Testzeiträume von je zwei Monaten angeboten (Januar/Februar, Mai/Juni, September/Oktober), in welchem der Kandidat sein Datum frei auswählen kann. Jedes Examen dauert maximal vier Stunden. Es besteht aus 100 Multiple-Choice-Fragen und zwei umfangreichen Essayfragen.
Der erste Teil (Financial Reporting, Planning, Performance, and Control) beschäftigt sich mit US-amerikanischer Buchführung (US GAAP), Planungs- und Budgetierungsansätzen, Abweichungsanalysen, Segmentreporting, Teil- und Vollkostenrechnung sowie Technologie und Analytics. Der zweite Teil (Financial Decision Making) fokussiert auf Bilanzanalyse, Corporate Finance, Entscheidungsunterstützung, Risikomanagement und Ethik.

IMA Germany e.V. 
Das deutsche Chapter des IMA, der IMA Germany e.V., trifft sich in regelmäßigen Abständen zum Austausch aktueller Themen im Finanz- und Rechnungswesen und versteht sich als Netzwerk für international ausgerichtete Finanzführungskräfte.

Einzelnachweise 

Controlling
Betriebswirtschaftlicher Abschluss